Plaats in Indonesië
 Karangdawa (Margasari), een plaats in het bestuurlijke gebied Tegal in de provincie Midden-Java
 Karangdawa (Warungpring), een plaats in het bestuurlijke gebied Pemalang in de provincie Midden-Java